Termenul „Gotthard” se poate referi la:

 Gotthard, nume de familie sau prenume masculin
 Elveția:
 Masivul Gotthard
 Pasul Sankt Gotthard
 Calea ferată Gotthard
 Tunelul Gotthard
 Tunelul de bază Gotthard
 Szentgotthárd oraș din Ungaria

Vezi și 
 Gotthard (formație de hard rock)

Nume
Prenume masculine